Municipio de South River puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de South River (condado de Sampson, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Sampson.
 Municipio de South River (condado de Marion, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Marion.